Der Afrika-Cup 1986 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die 15. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 7. bis 21. März zum dritten Mal nach 1959 und 1974 in Ägypten statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Kamerun, Marokko, Mosambik, Sambia und Senegal teil.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 34 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Ägypten und Titelverteidiger Kamerun automatisch qualifiziert waren.

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1986/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Cairo International Stadium in Kairo und im Alexandria Stadium in Alexandria ausgetragen.

Gastgeber Ägypten nutzte den Heimvorteil, gewann das Turnier und wurde zum dritten Mal nach 1957 und 1959 und Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Kairo.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Alexandria.

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen 

Weitere 14 Spieler mit je einem Treffer und ein Eigentor.

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com

1986
Afrikacup
Fußball (Ägypten)
Sportveranstaltung in Kairo
Sportveranstaltung in Alexandria